

Geografia

Svizzera 
 Brig – nome tedesco di Briga, ex comune ora frazione di Briga-Glis, comune nel distretto di Briga (Canton Vallese)
 Brig-Glis – nome tedesco di Briga-Glis, comune nel distretto di Briga (Canton Vallese)
 Ried-Brig – nome tedesco di Ried-Briga, comune nel distretto di Briga (Canton Vallese)

Teatro 
 The Brig – titolo originale inglese di La prigione, opera teatrale di Kenneth Brown (1963)
 The Brig – spettacolo teatrale del Living Theatre (1963)

Altro 
 Brig – nome inglese del bricco, un tipo di nave
 The Brig – film diretto da Jonas Mekas (1964)

Pagine correlate 
 Briga – pagina di disambiguazione